Prinsesse Victoria Melita af Sachsen-Coburg og Gotha (indtil sin fars tronbestigelse kendt som Prinsesse Victoria Melita af Edinburgh; i Rusland kaldet Viktoria Fjodorovna (); 25. november 1876 – 2. marts 1936), var en britisk–tysk prinsesse, der var datter af Hertug Alfred af Sachsen-Coburg og Gotha og barnebarn af Dronning Victoria af Storbritannien. Fra 1894 til 1901 var hun gift med Storhertug Ernst Ludvig af Hessen og ved Rhinen og fra 1905 med Storfyrst Kirill Vladimirovitj af Rusland.

Victoria Melita var kusine til Kejser Wilhelm 2. af Tyskland, Dronning Sophie af Grækenland, Kong Georg 5. af Storbritannien, Dronning Maud af Norge, Kejserinde Alexandra Fjodorovna af Rusland, Kronprinsesse Margareta af Sverige, Dronning Victoria Eugenie af Spanien og Kejser Nikolaj 2. af Rusland.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger

Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Prinsesser fra Storbritannien
Storhertuginder af Hessen og ved Rhinen
Storfyrstinder af Rusland
Kongelige fra Storbritannien
Kongelige fra Tyskland
Kongelige fra Rusland
Tronfølgere som aldrig tiltrådte
Personer fra Malta
Personer i Ruslands historie